Nielsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cesare Nielsen
 Etlar Lester Nielsen
 Ebbe Schmidt Nielsen
 Ivan Christian Nielsen
 Jørgen G. Nielsen
 Stuart V. Nielsen